Palaiokastro () signifie « Vieux château » en grec et peut faire référence à :

 Palaiokastro, ancienne forteresse d'origine byzantine située dans l'île de Ios, en Grèce ;
 Palaiokastro, ancienne forteresse franque située près de Pylos, en Grèce ;
 , village grec situé dans le dème d'Elassóna, en Thessalie ;
 , village grec situé dans le dème de Vóio, en Macédoine-Occidentale ;
 , village grec situé dans le dème de Mégalopolis, au Péloponnèse ;
 , village grec situé dans le district régional d'Héraklion, en Crète.